Илиодо́р ( — «дар Солнца» от  — «солнце» +  — «дар») — мужское имя греческого происхождения.

 Илиодор — злодей из 2-й книги Маккавеев.
Святые
 Илиодор, епископ месопотамский, один из мучеников персидских, память 9 апреля
 Илиодор, мученик, пострадал со товарищи в Африке во времена Диоклетиана, память 6 мая
 Илиодор Альтинский, епископ Альтинский, память 3 июля,
 Илиодор, иной из мучеников персидских, память 20 августа
 Илиодор, мученик, пострадал со товарищи в Антиохии, память 28 сентября
 Илиодор Магидский (ум. около 273) — мученик в Памфилии времён Аврелиана, память 21 ноября (2 декабря).

Прочие религиозные деятели
 Илиодор (1725—1789) — игумен Козловского Свято-Троицкого мужского монастыря.
 Илиодор (Вавилов) (1817—1865) — игумен Спасского монастыря Русской церкви.
 Илиодор (Чистяков) (1792—1861) — архиепископ Курский и Белогородский Русской православной церкви.
 Илиодор (Труфанов) (1880—1952) — иеромонах-черносотенец, авантюрист.

См. также 
 Гелиодор

Примечания